Птачникова () — женская форма фамилии .
 Птачникова, Иржина (род. 1986) — чешская прыгунья с шестом, участница летних Олимпийских игр.
 Птачникова, Ленка (род. 1976) — чешская и исландская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.